Orka, de grootste van de dolfijnen
 Orka (band), een Faeröerse band
 Orka (personage), personage in de stripverhalen van Marvel Comics
 Orka-1200, onbemande helikopter

Zie ook
 Studio Orka, een Vlaams theatergezelschap
 SV CHC, ook bekend als CHC/Orka, een amateurvoetbalclub in Noord-Brabant